Freunde fürs Leben steht für:
 Freunde fürs Leben (Verein), Verein zur Suizidprävention
 Freunde fürs Leben (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1992–2001)

Filme:
 Freunde fürs Leben (1955) (Amici per la pelle), italienischer Film von Franco Rossi 
 Freunde fürs Leben (1961), österreichischer Film von Franz Antel 
 Freunde fürs Leben (2015) (Truman), spanisch-argentinischer Film von Cesc Gay 

Schlager:
 Freunde fürs Leben ist Lou van Burgs deutsches Cover vom Traditional Down by the Riverside mit dem Titel Freunde fürs Leben (Juni 1960), Willy Hagaras Fassung (August 1960) konnte bis auf Rang 8 der deutschen Hitparade vordringen.

Siehe auch:
 Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben, Kehrreim eines Liedes von Will Meisel (1934)